Натуральне число 1608
 1608 рік до нашої ери
 1608 рік нашої ери